«Bryan González» puede referirse a:

 Bryan «Cody» González (1998-2021), ex beisbolista venezolano;
 Bryan «Cotorro» González (2003-), futbolista mexicano.
 Bryan González Guzmán (2003-), futbolista chileno.